Foz hace referencia a varios artículos:

Significado
En español, la RAE no recoge foz, pero sí hoz, como un cañón profundo por el que discurre un río. Sin embargo, la palabra foz se ha conservado en la lengua aragonesa y en  algunos topónimos de Aragón y Navarra, como la Foz de Lumbier, la Foz de Biniés o la Foz de Salinas, donde hay numerosos cauces abruptos a los que se les denomina así.

En portugués
En portugués, el topónimo foz indica la desembocadura de una corriente de agua.

Lugares
 Foz do Iguaçu, ciudad junto a las cataratas del Iguazú, Brasil;

En España
 Foz (Lugo), municipio de la provincia de Lugo;
 Foz (parroquia), parroquia del municipio de Foz, provincia de Lugo;
 Foz (lugar), lugar de la parroquia de Foz, municipio de Foz, provincia de Lugo;
 La Foz (Aller), lugar de la parroquia de Soto, municipio de Aller, Asturias;
 La Foz (Caso), lugar de la parroquia de Sobrecastiellu, municipio de Caso, Asturias;
 Foz (Mieres), lugar de la parroquia de Gallegos, municipio de Mieres, Asturias;
 La Foz (Morcín), parroquia del municipio de Morcín, Asturias;
 Foz (Tineo), lugar de la parroquia de Miño, municipio de Tineo, Asturias;

 Foz (Pontevedra), lugar de la parroquia de San Pedro, municipio de Nigrán, provincia de Pontevedra;
 Foz-Calanda, municipio de la provincia de Teruel.

Referencias